

Geografia
 Werther – città della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Werther – comune della Turingia (Germania)

Letteratura
 I dolori del giovane Werther (Die Leiden des jungen Werthers) – romanzo di Johann Wolfgang Goethe pubblicato nel 1774

Cinema
 Werther – film del 1986 diretto da Pilar Miró

Musica
 Werther – opera di Jules Massenet
 Werther – opera di Raffaele Gentili

Onomastica
 Werther – nome proprio di persona italiano maschile

Altro
 Effetto Werther – fenomeno per cui la notizia di un suicidio pubblicata dai mezzi di comunicazione di massa provoca altri suicidi